

Persone 
 David Jelínek – cestista ceco
 Elfriede Jelinek – scrittrice, drammaturga e traduttrice austriaca, Premio Nobel per la letteratura 2004
 Franz Jelinek – calciatore tedesco
 Hanns Jelinek – compositore austriaco
 Jan Jelinek – musicista tedesco noto anche con lo pseudonimo di Gramm e Farben
 Otto Jelinek –   ex pattinatore artistico su ghiaccio e politico canadese
 Tomáš Jelínek –  hockeista su ghiaccio ceco
 Vladislav Jelínek – calciatore boemo

Pagine correlate 
Josef Jelinek